— Iázide ibne Moáuia ibne Abi Sufiane, segundo califa omíada de Damasco entre 680 e 683

  — Iázide ibne Abedal Maleque, novo califa omíada de Damasco entre 720 e 724

  — Iázide ibne Ualide ibne Abedal Maleque, décimo segundo califa omíada de Damasco em 744

Iázide ibne Abi Sufiane (m. 693) — companheiro de Maomé (Sahaba) e general árabe que se notabilizou durante a conquista islâmica da Síria

Iázide de Marrocos (1750-1792) — Mulei Iázide, sultão de Marrocos entre 1790 e 1792

Mustafa Abu al Yazid (1955-2010?) — Mustafá Amade Maomé Otomão Abu Iázide, responsável financeiro da Alcaeda supostamente morto em 2010

Yazid Mansouri (n. 1973) — futebolista franco-argelino

Ver também 
Yazidi — membros de uma religião curda com antigas raízes indo-europeias

Desambiguações de antropônimos